Bei den World Games 2005 wurden vom 22. bis 23. Juli 2005 insgesamt vier Wettbewerbe im Sportklettern durchgeführt.

Wettbewerbe und Zeitplan 

 Qualifikation
 Finale

Ergebnisse

Damen

Speedklettern

Vorrunde

Finalrunde

Schwierigkeitsklettern

Herren

Speedklettern

Vorrunde

Finalrunde

Schwierigkeitsklettern

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Sportklettern bei den World Games 2005 bei der International World Games Association

Sportklettern
2005
Sportveranstaltung in Duisburg
Klettern (Deutschland)